Warmte
 Hīt of Heet, een stad in Irak